Чита () — город и муниципалитет в центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка. Входит в состав провинции .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 28 марта 1727 года.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, к востоку от реки Чикамоча, на расстоянии приблизительно 116 километров к северо-востоку от города Тунха, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2934 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Чита граничит на севере с территорией муниципалитета Эль-Кокуй, на северо-западе — с муниципалитетом Ла-Увита, на западе — с муниципалитетом Херико, на юго-западе — с муниципалитетом Сокота, на юго-востоке и востоке — с территорией департамента Касанаре. Площадь муниципалитета составляет 748 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 9542 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,4 % от населения Читы, женщины — соответственно 49,6 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,98 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,02 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 81,7 %.

Экономика 
Основу экономики Читы составляет сельское хозяйство.
60,8 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 23,3 % — предприятия сферы обслуживания, 14,2 % — промышленные предприятия, 1,7 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Бояка